Драбина — переносні сходи.
 Драбина, полудрабок — бокова стінка кузова драбинчастого воза.
 Драбина — елемент ясел.
 «Драбина» — театральний фестиваль у Львові.
 Драбина — планарний неорієнтований граф з 2n вершинами і n+2(n-1) ребрами.
 Драбина Мебіуса — кубічний циркулянтний граф з парним числом вершин n, утворений з циклу з n вершинами додаванням ребер, що з'єднують протилежні пари вершин циклу.

Див. також 
 Парадокс драбини